Хильки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хильки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Хильки — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.